Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 и 20 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 1500 метров являлся Аянлех Сулейман из Джибути.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 15 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 20 марта 2016 года. Забег проходил в спокойном темпе до заключительных 400 метров: за 2 круга до финиша своим ускорением растянул группу опытный новозеландец Ник Уиллис. Эта тактика принесла ему медаль, но только бронзовую. На заключительной прямой его обошли американец Мэттью Центровиц и чех Якуб Голуша (который на последнем круге выбрался с седьмого места и отыграл отставание от лидера почти в 20 метров).

Примечания

Ссылки 
 

бег